Тейлер может означать:
 Тейлер, Альберт Шевалье (1862—1925) — английский художник, один из видных представителей художественной колонии Ньюлинская школа.
 Тейлер, Джон (1742—1829) — американский политик, 5-й губернатор штата Нью-Йорк.
 Тейлер, Макс (; 1899—1972) — американский вирусолог.

Другое 
 Тейлер — кратер на Луне, в Краевом море.

См. также 
 Тейлор
 Талер (значения)
 Теллер